Dieser Artikel behandelt die ungarische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1964.

Qualifikation 
In der Vorrunde besiegte Ungarn Wales mit 3:1. Das Rückspiel endete 1:1. Im Achtelfinale traf man auf die DDR. Ungarn siegte mit 2:1 und das Rückspiel endete 3:3. Im Viertelfinale traf man auf Frankreich. Ungarn gewann beide Spiele (2:1 und 3:1).

Ungarisches Aufgebot

Ungarns Spiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3 

Ungarn
1964